Émile Théodore Frandsen (1902-1969), peintre danois ;
 Jakob Frandsen (né en 1994), coureur cycliste danois ;
 John Frandsen (1918-1996), organiste et chef d'orchestre danois ;
 Kevin Frandsen (né en 1982), joueur américain de baseball ;
 Per Frandsen (né en 1970), footballeur danois ;
 Rasmus Frandsen (1886-1974), rameur danois ;
 Scott Frandsen (né en 1980), rameur canadien ;
 Thomas Frandsen (né en 1976), footballeur danois.